Прозоровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Прозоровское сельское поселение — входило в Советский район Кировской области

Ярославская область
 Прозоровское сельское поселение — входит в Брейтовский район Ярославской области